Eugène Coignard, qui tint la maison Coignard à Picpus (Paris) sous la Révolution française.
Gabrielle de Coignard (1550-1586), poétesse française.
 James Coignard, peintre, graveur et sculpteur français (1925-2008).
 Louis Coignard, imprimeur parisien du  (1680-1738).
 Louis Coignard, peintre français (1812-1866).
 Pierre Coignard, bagnard et imposteur français du début du  sous le titre de comte Pontis de Sainte-Hélène. 
 Sophie Coignard, journaliste et essayiste française.

Fiction 
 Jérôme Coignard, personnage de romans d'Anatole France.